Жовтий полк — прізвисько 10-го піхотного полку Прусської армії.
Жовтий гусарський полк — поселенський полк російської армії.